Pesjirovo (makedonska: Пеширово) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i kommunen Opsjtina Sveti Nikole, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Pesjirovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pesjirovo är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sveti Jovanski Rid,  meter över havet,  kilometer söder om Pesjirovo. Närmaste större samhälle är Štip,  kilometer öster om Pesjirovo.

Trakten runt Pesjirovo består i huvudsak av gräsmarker. Runt Pesjirovo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sveti Nikole (kommun)